Lun steht für:
 Lun (Kroatien), eine kroatische Ortschaft
 Lun (Volk), eine ethnische Gruppe in Kambodscha
 Lun-Klasse, eine sowjetische Bodeneffektfahrzeug-Klasse

Lun  ist der Familienname folgender Personen:
 Priscilla Lun (* 1990), US-amerikanische Badmintonspielerin

LUN ist die Abkürzung für:
 Logical Unit Number
 den IATA-Code des Flughafens Lusaka

Siehe auch:
 Luhn
 Lunn

Abkürzung